Gminy w USA:
 Waccamaw (ang. Waccamaw Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Brunswick
 Waccamaw (ang. Waccamaw Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus